Второй Кубок ярмарок проходил с 1958 по 1960 год, его снова выиграла «Барселона», победившая в двухматчевом финале «Бирмингем Сити». Снова города посылали сборные команды, хотя Лондон на этот раз был представлен «Челси». Сборная Копенгагена состояла в основном из игроков датского клуба «Фрем» и играла в их форме.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ярмарок 1958/60 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок ярмарок 1958/60 на сайте Eurocups-uefa.ru

Футбол в Европе в 1958 году
Футбол в Европе в 1959 году
Футбол в Европе в 1960 году
Кубок ярмарок